Bladmosser (Bryopsida) er en klasse inden for mosserne, og med ca. 11.500 arter udgør den omkring 95% af mosserne. Bladmosserne svarer til den gængse forestilling om, hvad mosser er, og de fleste af de almindelige, hjemlige arter er bladmosser.

Arter i Danmark 
I Danmark findes omkring 435 bladmosser. Tallet er usikkert, både fordi visse tidligere kendte arter muligvis er forsvundet og fordi det ikke altid er helt klart, hvordan afgrænsningen er mellem arter og underarter
.
I løbet af 1900-tallet indvandrede de invasive arter Stjerne-Bredribbe (Campylopus introflexus) og Smalbladet Plysmos (Orthodontium lineare) til landet. Senest (2008) er Bjerg-Hårstjerne (Syntrichia montana) fundet som ny art.

Sporehusets udformning 
Hos Bryopsida varierer sporehusets udformning meget og er derfor vigtig for klassifikationen, dvs. hvordan de forskellige mosarter inddeles i slægter, familier og ordner.

Peristomet (tænderne) er udformet, så der er mulighed for en gradvis spredning af sporerne i stedet for at frigive dem alle på én gang. Der er en eller to kranse af tænder, hver med 16 tænder. Den inderste kaldes endostomet og den yderste exostomet. Tænderne er som regel hygroskopiske, således at de bøjer sig ind over åbningen i fugtigt vejr og bøjer sig udefter i tørt vejr.

Bladmosserne er kendetegnet ved at have et peristom, hvor tænderne er dannet ud fra flere døde celler i spidsen af det modne sporehus. Andre mos-klasser mangler tænder eller de dannes på anden måde.

Klassificering 
Tidligere omfattede Bryopsida alle mosser. Den nuværende afgrænsning er mere snæver. Nedenfor ses et kladogram, der udover bladmosserne (Bryopsida) også viser de andre klasser i den gruppe af mosser, der kaldes Bryophytina. Desuden er vist bladmossernes inddeling i seks underklasser.

Noter

Kilder 
 Christiansen, M. Skytte. Flora i farver 2. Sporeplanter, 1978, Politikens Forlag, .

 
Planter i Danmark

tr:Yapraklı kara yosunları